Наслов „Крај једне љубавне приче” може се односити на:

 Крај једне љубавне приче (роман) - роман Грејама Грина из 1951. године
 Крај једне љубавне приче (филм) - филм рађен према роману Грејама Грина из 1999. године